La Venexiana – commedia teatrale anonima del XVI secolo
 La Venexiana – ensemble vocale italiano
 La venexiana – film del 1986 del regista Mauro Bolognini